Een departement van Bolivia, zie Beni (departement)
 Een rivier in Bolivia, zie Beni (rivier)
 Een plaats in Congo-Kinshasa, zie Beni (Congo-Kinshasa)
 Een stad in Nepal, zie Beni (Nepal)